Adolf Jakubowicz (1930-1993), artysta plastyk, dziennikarz, radiowiec
 Adolf Jakubowicz (1931-1982), polityk, poseł na Sejm PRL